„La Sultane” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „La Sultane” (Q177) – okręt podwodny typu Argonaute z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „La Sultane” (P1) – okręt podwodny typu S z lat 40. XX wieku, ex-brytyjski HMS „Statesman” (P246), w służbie francuskiej w latach 1952–1959

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów